Miasta w USA:
 Rowe – miasto w stanie Massachusetts, w hrabstwie Franklin
 Rowe – jednostka osadnicza w stanie Nowy Meksyk, w hrabstwie San Miguel

Gminy w USA:
 Rowe (ang. Rowe Town) – gmina w stanie Massachusetts, w hrabstwie Franklin
 Rowe (ang. Rowe Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Lyman